Apache este un cuvânt englez care se poate referi la:
elicopterul Boeing AH-64 Apache
comitatul Apache, Arizona
fundația Apache Software Foundation
serverul HTTP Apache
Apache Subversion, software de istoric al reviziilor
Apași, triburi de amerindieni